O Desafio Internacional de Tênis de 1926 foi a 21ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como os Estados Unidos foram campeões no ano anterior, defenderam seu título no Germantown Cricket Club, na Filadélfia, contra o vencedor da disputa interzonas.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzona

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1926
1926 no desporto